Agha ist:
 eine Verwandtschaftsbezeichnung oder ein Titel für Würdenträger in verschiedenen Turksprachen – siehe Agha (Titel)
 davon abgeleitet die höfliche und respektvolle Anrede für Männer im Persischen (entsprechend dem deutschen „Herr“)
 ein afghanischer Distrikt – siehe Mohammed Agha

Agha ist der Name folgender Personen:
 Agha Muhammad Yahya Khan (1917–1980), pakistanischer General und Staatspräsident
 Agha Shahi (1920–2006), pakistanischer Diplomat und Politiker

Agha ist der Familienname folgender Personen:
 Mustafa Agha (1684–1750), osmanischer Botschafter am schwedischen Hof
 Neda Agha-Soltan (1982–2009), Iranerin, die während einer Protestaktion gegen die Präsidentschaftswahlen 2009 getötet wurde
 Ramzi Nafi Agha (1917–1949), kurdischer Nationalsozialist
 Salma Agha (* 1962), britische Sängerin und Schauspielerin

Als Titel ist Agha Namensbestandteil folgender Personen:
 Isa Agha († 1875), jesidisches Oberhaupt aus Sindschar
 Mirza Agha, jesidischer Fürst 

Siehe auch:
 Aga
 Ağa